Het wereldkampioenschap snooker 2022 werd van 16 april tot en met 2 mei 2022 gehouden in het Crucible Theatre in Sheffield.

De titelverdediger was Mark Selby; hij won de finale van het Wereldkampioenschap snooker 2021 met 18–15 van Shaun Murphy. Al in de tweede ronde verloor hij van Yan Bingtao met 10–13. De 22e frame van die wedstrijd was met 85 minuten het langste frame ooit gespeeld in the Crucible.

Op dag 10 (25 april) werd er door Neil Robertson een Maximumbreak (147) gemaakt.

Ronnie O'Sullivan won het toernooi met een score van 18 - 13 tegen  Judd Trump. Hij won het toernooi voor de zevende keer waarmee hij er nu evenveel zeges in het wereldkampioenschap heeft als Stephen Hendry.

Prijzengeld 
Het prijzengeld zal ook toegevoegd worden aan de ranking.

Geplaatste spelers 
De indeling is gebaseerd op de top-16 van de ranking voorafgaand aan dit toernooi.

  Mark Selby
  Ronnie O'Sullivan
  Neil Robertson
  Judd Trump
  Kyren Wilson
  John Higgins
  Zhao Xintong
  Mark Williams
  Barry Hawkins
  Shaun Murphy
  Luca Brecel
  Stuart Bingham
  Anthony McGill
  Jack Lisowski
  Mark Allen
  Yan Bingtao

Schema

Wedstrijden

Eerste ronde 
 Mark Selby 10 - 7 Jamie Jones 
 Eerste sessie 
Mark Selby 6 - 3 Jamie Jones (6 - 3)

 Tweede sessie 
Mark Selby 4 - 4 Jamie Jones (10 - 7)

 Yan Bingtao 10 - 6 Chris Wakelin  
 Eerste sessie 
Yan Bingtao 5 - 4 Chris Wakelin (5 - 4)

 Tweede sessie 
Yan Bingtao 5 - 2 Chris Wakelin (10 - 6)

 Barry Hawkins 7 - 10 Jackson Page  
 Eerste sessie 
Barry Hawkins 3 - 6 Jackson Page (3 - 6)

 Tweede sessie 
Barry Hawkins 4 - 4 Jackson Page (7 - 10)

 Mark Williams 10 - 3 Michael White  
 Eerste sessie 
Mark Williams 7 - 2 Michael White (7 - 2)

 Tweede sessie 
Mark Williams 3 - 1 Michael White (10 - 3)

 Kyren Wilson 10 - 8 Ding Junhui  
 Eerste sessie 
Kyren Wilson 4 - 5 Ding Junhui (4 - 5)

 Tweede sessie 
Kyren Wilson 6 - 3 Ding Junhui (10 - 8)

 Stuart Bingham 10 - 5 Lyu Haotian  
 Eerste sessie 
Stuart Bingham 6 - 3 Lyu Haotian (6 - 3)

 Tweede sessie 
Stuart Bingham 4 - 2 Lyu Haotian (10 - 5)

 Anthony McGill 10 - 7 Liam Highfield  
 Eerste sessie 
Anthony McGill 6 - 3 Liam Highfield (6 - 3)

 Tweede sessie 
Anthony McGill 4 - 4 Liam Highfield (10 - 7)

 Judd Trump 10 - 4 Hossein Vafaei  
 Eerste sessie 
Judd Trump 6 - 3 Hossein Vafaei (6 - 3)

 Tweede sessie 
Judd Trump 4 - 1 Hossein Vafaei (10 - 4)

 Neil Robertson 10 - 5 Ashley Hugill  
 Eerste sessie 
Neil Robertson 6 - 3 Ashley Hugill (6 - 3)

 Tweede sessie 
Neil Robertson 4 - 2 Ashley Hugill (10 - 5)

 Jack Lisowski 10 - 8 Matthew Stevens  
 Eerste sessie 
Jack Lisowski 6 - 3 Matthew Stevens (6 - 3)

 Tweede sessie 
Jack Lisowski 4 - 5 Matthew Stevens (10 - 8)

 Luca Brecel 5 - 10 Noppon Saengkham  
 Eerste sessie 
Luca Brecel 3 - 6 Noppon Saengkham (3 - 6)

 Tweede sessie 
Luca Brecel 2 - 4 Noppon Saengkham (5 - 10)

 John Higgins 10 - 7 Thepchaiya Un-Nooh  
 Eerste sessie 
John Higgins 4 - 5 Thepchaiya Un-Nooh (4 - 5)

 Tweede sessie 
John Higgins 6 - 2 Thepchaiya Un-Nooh (10 - 7)

 Zhao Xintong 10 - 2 Jamie Clarke 
 Eerste sessie 
Zhao Xintong 7 - 2 Jamie Clarke (7 - 2)

 Tweede sessie 
Zhao Xintong 3 - 0 Jamie Clarke (10 - 2)

 Shaun Murphy 8 - 10 Stephen Maguire  
 Eerste sessie 
Shaun Murphy 3 - 6 Stephen Maguire (3 - 6)

 Tweede sessie 
Shaun Murphy 5 - 4 Stephen Maguire (8 - 10)

 Mark Allen 10 - 6 Scott Donaldson  
 Eerste sessie 
Mark Allen 5 - 4 Scott Donaldson (5 - 4)

 Tweede sessie 
Mark Allen 5 - 2 Scott Donaldson (10 - 6)

 Ronnie O'Sullivan 10 - 5 David Gilbert 
 Eerste sessie 
Ronnie O'Sullivan 6 - 3 David Gilbert (6 - 3)

 Tweede sessie 
Ronnie O'Sullivan 4 - 2 David Gilbert (10 - 5)

Tweede ronde 
 Mark Selby 10 - 13 Yan Bingtao  

 Eerste sessie 
Mark Selby 4 - 4 Yan Bingtao (4 - 4)

 Tweede sessie 
Mark Selby 3 - 5 Yan Bingtao (7 - 9)

 Derde sessie 
Mark Selby 3 - 4  Yan Bingtao (10 - 13)

 Jackson Page 3 - 13 Mark Williams  

 Eerste sessie 
Jackson Page 1 - 7 Mark Williams (1 - 7)

 Tweede sessie 
Jackson Page 2 - 6 Mark Williams (3 - 13)

 Derde sessie* 
Jackson Page - Mark Williams

 Kyren Wilson 9 - 13 Stuart Bingham  

 Eerste sessie 
Kyren Wilson 3 - 5 Stuart Bingham (3 - 5)

 Tweede sessie 
Kyren Wilson 5 - 3 Stuart Bingham (8 - 8)

 Derde sessie 
Kyren Wilson 1 - 5 Stuart Bingham (9 - 13)

 Anthony McGill 11 - 13 Judd Trump  

 Eerste sessie 
Anthony McGill 4 - 4 Judd Trump (4 - 4)

 Tweede sessie 
Anthony McGill 2 - 6 Judd Trump (6 - 10)

 Derde sessie 
Anthony McGill 5 - 3 Judd Trump (11 - 13)

 Neil Robertson 12 - 13 Jack Lisowski  

 Eerste sessie 
Neil Robertson 4 - 4 Jack Lisowski (4 - 4)

 Tweede sessie 
Neil Robertson 3 - 5 Jack Lisowski (7 - 9)

 Derde sessie 
Neil Robertson 5 - 4 Jack Lisowski (12 - 13)

 Noppon Saengkham 7 - 13 John Higgins  

 Eerste sessie 
Noppon Saengkham 4 - 4 John Higgins (4 - 4)

 Tweede sessie 
Noppon Saengkham 1 - 7 John Higgins (5 - 11)

 Derde sessie 
Noppon Saengkham 2 - 2 John Higgins (7 - 13)

 Zhao Xintong 9 - 13 Stephen Maguire  

 Eerste sessie 
Zhao Xintong 3 - 5 Stephen Maguire (3 - 5)

 Tweede sessie 
Zhao Xintong 2 - 6 Stephen Maguire (5 - 11)

 Derde sessie 
Zhao Xintong 4 - 2 Stephen Maguire (9 - 13)

 Mark Allen 4 - 13 Ronnie O'Sullivan  

 Eerste sessie 
Mark Allen 2 - 6 Ronnie O'Sullivan (2 - 6)

 Tweede sessie 
Mark Allen 2 - 6 Ronnie O'Sullivan (4 - 12)

 Derde sessie 
Mark Allen 0 - 1 Ronnie O'Sullivan (4 - 13)

Kwartfinale 
 Yan Bingtao 11 - 13 Mark Williams  

 Eerste sessie 
Yan Bingtao 2 - 6 Mark Williams (2 - 6)

 Tweede sessie 
Yan Bingtao 6 - 2 Mark Williams (8 - 8)

 Derde sessie 
Yan Bingtao 3 - 5 Mark Williams (11 - 13)

 Stuart Bingham 8 - 13 Judd Trump 

 Eerste sessie 
Stuart Bingham 3 - 5 Judd Trump (3 - 5)

 Tweede sessie 
Stuart Bingham 5 - 3 Judd Trump (8 - 8)

 Derde sessie 
Stuart Bingham 0 - 5 Judd Trump (8 - 13)

 Jack Lisowski 12 - 13 John Higgins  

 Eerste sessie 
Jack Lisowski 3 - 5 John Higgins (3 - 5)

 Tweede sessie 
Jack Lisowski 4 - 3 John Higgins (7 - 8)

 Derde sessie 
Jack Lisowski 5 - 5 John Higgins (12 - 13)

 Stephen Maguire 5 - 13 Ronnie O'Sullivan  

 Eerste sessie 
 Stephen Maguire 2 - 6 Ronnie O'Sullivan (2 - 6)

 Tweede sessie 
 Stephen Maguire 3 - 5 Ronnie O'Sullivan (5 - 11)

 Derde sessie 
 Stephen Maguire 0 - 2 Ronnie O'Sullivan (5 - 13)

Halve finale 
 Mark Williams - Judd Trump  

 Eerste sessie 
Mark Williams 1 - 7 Judd Trump (1 - 7)

 Tweede sessie 
Mark Williams 4 - 4 Judd Trump (5 - 11)

 Derde sessie 
Mark Williams 6 - 2 Judd Trump (11 - 13)

 Vierde sessie 
Mark Williams 5 - 4 Judd Trump (16 - 17)

 John Higgins -  Ronnie O'Sullivan  

 Eerste sessie 
 John Higgins 4 - 4 Ronnie O'Sullivan (4 - 4)

 Tweede sessie 
 John Higgins 2 - 6 Ronnie O'Sullivan (6 - 10)

 Derde sessie 
 John Higgins 3 - 5 Ronnie O'Sullivan (9 - 15)

 Vierde sessie 
 John Higgins 2 - 2 Ronnie O'Sullivan (11 - 17)

Finale 
 Judd Trump - Ronnie O'Sullivan  

 Eerste sessie 
 Judd Trump 3 - 5 Ronnie O'Sullivan (3 - 5)

 Tweede sessie 
 Judd Trump  2 - 7 Ronnie O'Sullivan (5 - 12)

 Derde sessie 
 Judd Trump 6 - 2 Ronnie O'Sullivan (11 - 14)

 Vierde sessie 
 Judd Trump 2 - 4 Ronnie O'Sullivan (13 - 18)  * sessie niet gespeeld omdat de wedstrijd al afgelopen was.

Century Breaks

Hoofdtoernooi 
Er zijn in totaal 109 century breaks gemaakt dit toernooi, hetgeen een record is. De hoogste break werd gemaakt door Neil Robertson. (aantal)
 Mark Williams - 138, 138, 137, 137, 135, 127, 125, 121, 121, 121, 119, 117, 116, 110, 106, 100 (16)
 Ronnie O'Sullivan - 134, 131, 126, 123, 122, 121, 120, 118, 116, 109, 107, 105, 104, 101, 100 (15)
 Judd Trump - 120, 114, 113, 110, 109, 107, 105, 105, 105, 103, 100 (11)
 John Higgins - 128, 125, 123, 106, 105, 103, 100, 100 (8)
 Yan Bingtao - 112, 106, 104, 103, 102, 102, 101, 100 (8)
 Neil Robertson - 147, 132, 131, 127, 117, 109, 109 (7)
 Mark Selby - 137, 134, 132, 131, 129, 117 (6)
 Jack Lisowski - 137, 122, 119, 106, 100 (5)
 Stuart Bingham - 140, 106, 104 (3)
 Zhao Xintong - 136, 109, 103 (3)
 Jackson Page - 135, 128, 102 (3)
 Anthony McGill - 129, 124, 106 (3)
 Noppon Saengkham - 127, 112, 110 (3)
 Kyren Wilson - 126, 103, 101 (3)
 Ding Junhui - 122, 117, 110 (3)
 Mark Allen - 110, 109, 107 (3)
 Stephen Maguire - 107, 102 (2)
 Chris Wakelin - 130 (1)
 Shaun Murphy - 130 (1)
 Hossein Vafaei - 121 (1)
 Thepchaiya Un-Nooh - 114 (1)
 Luca Brecel - 109 (1)
 Matthew Stevens - 108 (1)
 Lyu Haotian - 103 (1)

Kwalificatie 
In de kwalificatie werd er in totaal 89 century breaks gemaakt. De hoogste century was een maximum (147) gemaakt door Graeme Dott. (aantal)
 Thepchaiya Un-Nooh - 145, 138, 137, 116, 101 (5)
 Zhang Anda - 132, 129, 115, 109, 105 (5)
 Yuan Sijun - 130, 126, 120, 106, 105 (5)
 Matthew Stevens - 139, 130, 115, 100 (4)
 Stephen Maguire - 137, 108, 104, 100 (4)
 Graeme Dott - 147, 138, 107 (3)
 Chris Wakelin - 131, 121, 108 (3)
 Andrew Pagett - 122, 116, 100 (3)
 Lei Peifan - 116, 116, 115 (3)
 Noppon Saengkham - 116, 113, 111 (3)
 Jackson Page - 116, 104, 103 (3)
 Scott Donaldson - 139, 132 (2)
 Ding Junhui - 137, 134 (2)
 Andy Hicks - 134, 110 (2)
 Liam Highfield - 123, 104 (2)
 Lyu Haotian - 119, 115 (2)
 James Cahill - 113, 113 (2)
 Ashley Hugill - 112, 107 (2)
 Iulian Boiko - 108, 100 (2)
 Gao Yang - 102, 100 (2)
 David Gilbert - 101, 100 (2)
 Pang Junxu - 144 (1)
 Ian Burns - 141 (1)
 Ali Carter - 137 (1)
 Elliot Slessor - 135 (1)
 David Grace - 133 (1)
 Ricky Walden - 133 (1)
 Barry Pinches - 131 (1)
 Jimmy Robertson - 131 (1)
 Zhang Jiankang - 131 (1)
 Jordan Brown - 130 (1)
 Liam Davies - 127 (1)
 Tom Ford - 123 (1)
 Chang Bingyu - 122 (1)
 Marco Fu - 122 (1)
 Jamie Clarke - 119 (1)
 Mark Davis - 118 (1)
 Xu Si - 116 (1)
 David Lilley - 115 (1)
 Jamie Wilson - 114 (1)
 Dominic Dale - 110 (1)
 Zhou Yuelong - 110 (1)
 Joe O'Connor - 108 (1)
 Si Jiahui - 106 (1)
 Matthew Selt - 104 (1)
 Daniel Wells - 103 (1)
 Jamie Jones - 100 (1)
 Lee Walker - 100 (1)
 Michael White - 100 (1)

Deelnemers per land 

2022
Sport in 2022